Viborgvej kan henvise til følgende veje:

 Viborgvej (Herning)
 Viborgvej (Mundelstrup)
 Viborgvej (Nørre Snede)
 Viborgvej (Sønderup)
 Viborgvej (Aarhus)